Bethlehemkapel (Oude Stad), Praag
 Bethlehemkapel (Žižkov), Praag

Zie ook 
 Bethlehemkerk (doorverwijspagina)